Бабаликашви́ли — грузинско-еврейская фамилия. Известные носители:

 Бабаликашвили, Израиль Ааронович (1899—1971) — грузинский раввин, общественный деятель.
 Бабаликашвили, Нисан Израилевич (1938—1986) — филолог, лингвист, семитолог, библеист, сын Израиля Бабаликашвили.